Ivica Kostelić, sciatore alpino croato
 Janica Kostelić, ex sciatrice alpina croata